Running Horse () — двадцатый альбом американской кантри-рок-группы «Poco», выпущенный 18 ноября 2002 года.

Об альбоме 
Running Horse стал первым альбомом группы после более чем десятилетнего перерыва в записи нового материала, последовавшего за альбомом 1989 года Legacy. Обложка альбома является прямой отсылкой к альбому Legend, выпущенному в 1978 году и являющемуся наиболее успешным альбомом группы. Бывший участник Pure Prairie League и Little Feat Крэйг Фуллер принял участие в написании песни «That’s What Love Is All About», а также в качестве гостевого музыканта.

Список композиций 
 «One Tear at a Time» (Расти Янг) — 3:02
 «Every Time I Hear That Train» (Пол Коттон) — 4:28
 «If Your Heart Needs a Hand» (Янг) — 4:59
 «Never Loved… Never Hurt Like This» (Джек Сандрад) — 3:47
 «Forever» (Янг) — 3:31
 «Never Get Enough» (Сандрад, Крэйг Бикхардт, Дэвид Джеймс) — 3:07
 «If You Can’t Stand to Lose» (Янг, Джон Коуэн) — 4:15
 «I Can Only Imagine» (Коттон) — 5:09
 «Shake It» (Сандрад) — 4:54
 «That’s What Love Is All About» (Янг, Крейг Фуллер) — 3:45
 «Running Horse» (Коттон) — 4:07

Участники записи 
 Пол Коттон — гитара, вокал
 Расти Янг — стил-гитара, банджо, добро, гитара, вокал, продюсер
 Джордж Грантхэм — ударные, вокал
 Джек Сандрад — бас-гитара, вокал
 Крэйг Фуллер — гармонический вокал, акустическая гитара
 Билл Ллойд — гитара
 Тони Харрелл — клавишные
 Майк Клют — продюсер
 Эрик Уолкер — дизайн

Примечания 

Альбомы RCA Records
Альбомы Poco